Backseat est un mot anglais signifiant "banquette arrière".

Il peut faire référence à:

 Vice, film d'Adam McKay paru en 2018 (titre de travail)
 Backseat, émission politique sur la plateforme Twitch créée par Jean Massiet
Backseat, film de Bruce Van Dusen paru en 2005